Naji ist der Familienname folgender Personen:

 Ahmed Hadi Naji († 2007), irakischer Kameramann

 Rania al-Naji (* 2000), katarische Hammerwerferin

Naji steht für:

 Naji (Arun-Banner), Großgemeinde im Arun-Banner, Autonomes Gebiet Innere Mongolei, Volksrepublik China
 Naji (Enping), Großgemeinde der kreisfreien Stadt Enping, Provinz Guangdong, Volksrepublik China